Дви́нское се́льское поселе́ние или муниципа́льное образова́ние «Дви́нское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Верхнетоемском муниципальном районе Архангельской области России.

Соответствовало административно-территориальным единицам в Верхнетоемском районе — Двинскому и Тимошинскому сельсоветам.

Административный центр — посёлок Двинской.

Законом Архангельской области от 26 апреля 2021 года № 413-25-ОЗ с 1 июня 2021 года упразднено в связи с преобразованием Верхнетоемского муниципального района в муниципальный округ.

География 
Двинское сельское поселение находится на юге Верхнетоемского района, на правом берегу реки Северная Двина и в бассейне рек Ёрга, Содонга, Верхняя Тойма, Ухменьга, Курома, Большая Свага, Шоромка. На севере граничит с Верхнетоемским сельским поселением, на западе — Федьковским сельским поселением. Площадь территории: 3113 км².

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

1 июня 2014 года (Законом Архангельской области от 21 апреля 2014 года № 121-7-ОЗ), в Двинское сельское поселение вошли населённые пункты упразднённого Тимошинского сельского поселения.

В XVI—XVII веках Вершинская волость относилась к Подвинскому стану (четверти) Важского уезда, а волость Нижняя Ёрга (Корниловская) входила в состав Двинской трети Устюжского уезда. В 1959 году был упразднён Черевковский район, а Тимошинский и Вершинский сельсоветы вошли в состав Верхнетоемского района.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 79 населённых пунктов.

См. также 
 Список населённых пунктов Верхнетоемского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области
 Фокина, Ольга Александровна

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010, возможность просмотра всех промежуточных редакций), (первоначальная редакция от 2004 года)
 Подчинённые пункты Вершинского сельсовета Верхнетоемского района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах
 Подчинённые пункты Сважского сельсовета Верхнетоемского района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах
 Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах // Подчинённые пункты Черевковского района (Тимошинский сельсовет)
 Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах // Подчинённые пункты Черевковского района (Вершинский сельсовет)
 Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах // Подчинённые пункты Корниловского сельсовета Красноборского района
 Н. Гуркина: Старообрядцы // Заря, 26-08-04 (1999)

Карты 
 [mapp38.narod.ru/map1/index79.html Топографическая карта P-38-79,80. Авнюгский]
 [mapp38.narod.ru/map1/index67.html Топографическая карта P-38-67,68. Верхняя Тойма]
 [www.g151.ru/content/maps/disk11/P-38%20%20%2072%20%D0%BB%20%20%28%D0%A0%D0%A4%20%28%D0%9A%D0%9E%D0%A2%D0%9B%D0%90%D0%A1%29%29/P38-055,056%20%20%20%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%91%D0%90%D0%A1%20%2084-88%20%20%28+%29.jpg Топографическая карта P38-055,056]

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году
Муниципальные образования Верхнетоемского района